Роусинов (; ) е град в Южноморавски край на Чехия. Градът е разположен в окръг Вишков, на разстояние около 12 km югозападно от Вишков, на десния бряг на река Раковец. През 2017 г. година градът има население от 5663 жители. Старата име на града е Нови Роусинов ().

Първото писмено споменаване за съществуването на селището Роусинов е от 24 юни 1222 г., когато се споменава в грамота на кралете Отокар I и Владислав III до шляхтича Петрус де Русинов. Друго споменаване съществува от 1321 г., когато Роусинов и митото за стоките са записани като принадлежащи към замъка Шпилберк. Приблизително по това време, Нови Роусинов започва да се появява в историческите документи като село.

Русинов е отделено като мястечко (град без магдебургски права) на най-старата карта на Моравия от Павел Фабрициус от 1569 г. Рисунката показва входната врата към Бърно (за митата), като от двете ѝ страни има отбранителни стени и кули.

Градът е известен основно с производството на мебели – още преди Втората световна война там е имало 72 фабрики с 1200 работника.

Административно деление 

Части на града:
 Роусинов
 Чехине
 Краловополске Важани
 Кроужек
 Роусиновец
 Славиковице
 Витовице

Население 
В началото на 2016 г. живеят общо 5621 души – от тях 2749 мъже и 2872 жени. Средната възраст на населението е 41 години. Според преброяването на населението на Чешката република през 2011 г., в града живеят 5315 души. Най-голямата част от тях (18,4%) са на възраст между 30 и 39 години. Децата до 14-годишна възраст представляват 15,3% от населението, а възрастните хора над 70 години са 6,8%.

Структура 
Развитие на населението на общината и на отделните ѝ административни части.

Личности 
 Франтишек Сушил – народен будител, събирач на народни песни и танци, свещеник
 Роза Барах – писател, учител, журналист
 Зигфрид Рейтер – филолог
 Владимир Чермак – съдия от чешкия Конституционен съд, основател на катедрата по политология в Масариковия университет (1929 г.)
 Радек Сухомел – европейски шампион и световен вицешампион по културизъм

Побратимени градове 
  Дервио, Италия
  Халаштелек, Унгария
  Подбранч, Словакия

Източници

Външни препратки 

  Официален уебсайт на общината
  Официален сайт за историята на евреите в Роусинов

Градове в Чехия
Южноморавски край